Bradleytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bradleytown (Alabama)
 Bradleytown (Pennsylvania)
 Bradleytown (Tennessee)